O Chamado pode se referir a:
O Chamado (álbum de Jorge Camargo)
O Chamado (álbum de Marina Lima)
The Ring (2002), filme de terror com Naomi Watts, traduzido no Brasil como O Chamado
O Vendedor de Sonhos: O Chamado, livro de Augusto Cury
"O Chamado do Senhor das Hostes", texto sagrado do bahaísmo

Ver também

Desambiguações de artes